Comanche megye (Kansas)
 Comanche megye (Oklahoma) 
 Comanche megye (Texas)